Valderrodrigo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valderrodrigo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Valderrodrigo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar